IRBP steht als Abkürzung für zwei Proteine:
 Iron-responsive element binding protein, beteiligt an der Regulierung des Eisenstoffwechsels
 Interphotoreceptor retinoid-binding protein = Interstitial retinol-binding protein = interphotoreceptor binding protein = RBP3 (Retinol-binding protein 3), ein Augenprotein, das häufig als phylogenetischer Marker verwendet wird.

Abkürzung